Beethovenweg ist der Name folgender Wege:

 Beethovenweg (Jedlesee), Weg mit Sehenswürdigkeiten in Jedlesee, Wien
 Beethovenweg 40, Wanderweg in Niederösterreich